Девін Джордж (,  29 серпня 1977, Міннеаполіс, США) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиціях легкого форварда і атакувального захисника за декілька команд НБА. Триразовий чемпіон НБА.

Ігрова кар'єра
На університетському рівні грав за команду Аугсбург (1995–1999). 

1999 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 23-м номером командою «Лос-Анджелес Лейкерс». Професійну кар'єру розпочав 1999 року виступами за тих же «Лос-Анджелес Лейкерс», захищав кольори команди з Лос-Анджелеса протягом наступних 7 сезонів. У складі команди тричі ставав чемпіоном НБА.

З 2006 по 2009 рік також грав у складі «Даллас Маверікс».

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Голден-Стейт Ворріорс», до складу якої він приєднався 2009 року і за яку відіграв один сезон.

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"|†
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|49 ||1 ||7.0 ||.389 ||.340 ||.659 ||1.5 ||.2 ||.2 ||.1 ||3.2
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"| †
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|59 ||1 ||10.1 ||.309 ||.221 ||.709 ||1.9 ||.3 ||.2 ||.2 ||3.1
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"|†
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|82 ||1 ||21.5 ||.411 ||.371 ||.675 ||3.7 ||1.4 ||.9 ||.5 ||7.1
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|71 ||7 ||22.7 ||.390 ||.371 ||.790 ||4.0 ||1.3 ||.8 ||.5 ||6.9
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|82 ||48 ||23.8 ||.408 ||.349 ||.760 ||4.0 ||1.4 ||1.0 ||.5 ||7.4
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|15 ||3 ||20.4 ||.356 ||.362 ||.750 ||3.5 ||.9 ||.5 ||.1 ||7.3
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|71 ||5 ||21.7 ||.400 ||.313 ||.674 ||3.9 ||1.0 ||.9 ||.5 ||6.3
|-
|align="left" |
|align="left" |«Даллас Маверікс»
|60 ||17 ||21.4 ||.395 ||.353 ||.750 ||3.6 ||.6 ||.8 ||.4 ||6.4
|-
|align="left" |
|align="left" |«Даллас Маверікс»
|53 ||4 ||15.5 ||.357 ||.324 ||.706 ||2.6 ||.7 ||.4 ||.2 ||3.7
|-
|align="left" |
|align="left" |«Даллас Маверікс»
|43 ||17 ||16.5 ||.380 ||.289 ||.773 ||1.8 ||.3 ||.5 ||.3 ||3.4
|-
|align="left" |
|align="left" |«Голден-Стейт Ворріорс»
|45 ||4 ||16.9 ||.432 ||.390 ||.696 ||2.5 ||.7 ||.9 ||.2 ||5.4
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|630 ||108 ||18.5 ||.392 ||.343 ||.721 ||3.1 ||.9 ||.7 ||.4 ||5.6

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"|†
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|9 ||0 ||5.0 ||.368 ||.200 ||.545 ||1.1 ||.2 ||.1 ||.0 ||2.4
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"|†
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|7 ||0 ||3.9 ||.500 ||.500 ||.500 ||.7 ||.1 ||.0 ||.0 ||2.0
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"|†
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|19 ||0 ||17.2 ||.365 ||.229 ||.733 ||3.6 ||.6 ||.6 ||.5 ||5.0
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|11 ||7 ||28.9 ||.449 ||.333 ||.889 ||4.5 ||2.2 ||1.0 ||.4 ||8.0
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|22 ||19 ||21.4 ||.430 ||.373 ||.650 ||2.3 ||.5 ||.9 ||.4 ||5.5
|-
|align="left" |
|align="left" |«Лос-Анджелес Лейкерс»
|7 ||0 ||17.3 ||.382 ||.429 ||.400 ||2.3 ||.6 ||.6 ||.1 ||5.3
|-
|align="left" |
|align="left" |«Даллас Маверікс»
|6 ||1 ||18.2 ||.200 ||.250 ||.800 ||3.0 ||.7 ||1.0 ||.3 ||3.5
|-
|align="left" |
|align="left" |«Даллас Маверікс»
|5 ||0 ||12.4 ||.393 ||.333 ||.600 ||3.0 ||.0 ||.4 ||.4 ||5.8
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|86 ||27 ||17.2 ||.395 ||.326 ||.675 ||2.7 ||.7 ||.6 ||.3 ||5.0

Посилання
 

Афроамериканські баскетболісти
Легкі форварди
Атакувальні захисники
Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетболісти «Даллас Маверікс»
Баскетболісти «Голден-Стейт Ворріорс»
Задрафтовані «Лос-Анджелес Лейкерс»
Уродженці Міннеаполіса
Спортсмени з Міннесоти